Carbonera o Carboneras puede hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Cultura rural 
 Carbonera, pila de leña, cubierta de arcilla para el carboneo, y con el cual se obtiene el carbón vegetal.

Botánica 
 Carbonera, nombre común del hongo basidiomiceto Russula cyanoxantha.
 Carbonera, nombre común del hongo basidiomiceto Tricholoma portentosum.
 Carbonera, nombre común de la planta Lycium europaeum.

Toponimia 
 Carbonera, pedanía del municipio de Saldaña, en la provincia de Palencia, comunidad autónoma de Castilla y León (España).
 Carbonera, localidad española del municipio de Bergasa, en la comunidad autónoma de La Rioja.
 Carbonera, localidad y comune italiana de la provincia de Treviso, en la región de Véneto.
 Carbonera de Frentes, localidad española de la provincia de Soria, partido judicial de Soria, comunidad autónoma de Castilla y León.
 Carboneras, municipio español de la provincia de Almería, Andalucía.
 Carboneras, pedanía del municipio de Aracena, en la provincia de Huelva, comunidad autónoma de Andalucía (España).

Monumentos históricos 
 Castillo de la Carbonera, castillo andalusí en la provincia española de Valencia.

Miscelánea 
 Batalla de la Carbonera, enfrentamiento bélico librado el 18 de octubre de 1866, durante la Segunda Intervención Francesa en México.
 Carretera Carbonera, histórica vía de comunicación española construida entre 1840 y 1842 entre los concejos de Langreo y Gijón, ambos en Asturias.
 Las Carboneras, caserío del macizo de Anaga perteneciente administrativamente al municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, Canarias, España.
 Rambla Carbonera, corriente de agua discontinua del interior de la provincia española de Castellón, que recorre la comarca del Alto Maestrazgo.
 Sierra Carbonera, pequeño conjunto orográfico situado en la provincia española de Cádiz.